Municipio de Flint puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Flint (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Flint (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Flint (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.